A 2018. évi téli olimpiai játékokon az alpesisí női óriás-műlesiklás versenyszámát február 15-én rendezték. Az aranyérmet az amerikai Mikaela Shiffrin nyerte. A Magyarországot képviselő Hozmann Szonja a 49. helyen végzett, Maróty Mariannt kizárták.

Eredetileg február 12-én rendezték volna, a kedvezőtlen időjárás miatt február 15-ére halasztották.

Eseménynaptár 
Az időpontok helyi idő szerint (UTC+9), zárójelben magyar idő szerint (UTC+1) olvashatóak.

Eredmények 
A versenyzők két futamot teljesítettek, a két futam időeredményeinek összege határozta meg a végső sorrendet. Az időeredmények másodpercben értendők.

Források 

Alpesisí a 2018. évi téli olimpiai játékokon